Дезожье́ () — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Дезожье, Огюст (1770—1836) — французский консул и поэт.
 Дезожье, Жюль Жозеф (1775—1855) — французский консул.
 Дезожье, Марк Антуан (1742—1793) — французский оперный композитор;
 его сын Дезожье, Марк Антуан Мадлен (1772—1827) — французский шансонье.